2 miejscowości w Polsce: 
 Zaborówek – wieś w woj. mazowieckim, w pow. grójeckim, w gminie Belsk Duży 
 Zaborówek – wieś w woj. mazowieckim, w pow. warszawski zachodnim, w gminie Leszno

Zobacz też: Zaborowo